Щучин () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Граевский повят, Подляское воеводство. Население — 6717 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 

 Адамово
 Байваки
 Бальцер
 Бендково
 Бжезьно
 Бзуры
 Хойново
 Чарново
 Чарнувек
 Даново
 Доленги
 Губерня
 Гутки
 Ямбжики
 Капкаж
 Конецки-Мале
 Конецки-Рострошево
 Курки
 Липник
 Мазево
 Ментусево
 Милево
 Нецьково
 Недзвядна
 Недзведзке
 Нове-Зацечки
 Обрытки
 Пшешкода
 Раково
 Скае
 Соколы
 Старе-Гуты
 Щучин
 Свидры-Ависса
 Тарахы
 Вулька
 Зацечки
 Залуски
 Зимна-Вода
 Зофювка

Соседние гмины 
 Гмина Бяла-Писка
 Гмина Грабово
 Гмина Граево
 Гмина Простки
 Гмина Вонсош

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства